Тематические парки по странам, упоминания о которых имеются в Википедии:

Австрия 
 Minimundus am Woerthersee — Клагенфурт

Бельгия 
 Мини-Европа (Брюссель)

Великобритания 
 Alton Towers (Стаффордшир)
 Drayton Manor Theme Park (Стаффордшир)

Германия 
 Minimundus am Bodensee (Meckenbeuren)
 Miniatur Wunderland (Гамбург)
 Europa Park (Руст)
 Мир BMW (Мюнхен)

Дания 
 Леголенд (Биллунн)

Израиль 
 Мини-Израиль (Латрун)

Индонезия 
 Прекрасная Индонезия в миниатюре (Джакарта)

Испания 
 Порт Авентура (Салоу)
 Terra Mitica (Бенидорм)
 Терра Натура (Бенидорм)
 Siam Park (Тенерифе)
 Тиволи Уорлд (Бенальмадена)

Италия 
 Мини-Италия (Римини)

Китай 
 Диснейленд (Гонконг)
 Диснейленд (Шанхай)
 World Park — Пекин

Кувейт 
 THE 99 Village (Эль-Джахра)

Мексика 
 Шкарет

Нидерланды 
 Эфтелинг (недалеко)
 Мадуродам (Гаага)

Объединённые Арабские Эмираты 
 SEGA (Дубай)

Россия 
 Magicland Царина поляна (Горячий Ключ)
 Pax Romana – парк живой истории (Нижегородская область, Бор)
Остров мечты (Москва)

Соединённые Штаты Америки 
 Долливуд (Теннеси)
 Святая Земля (Орландо)

Таиланд 
 Мини Сиам (Паттайя)

Туркмения 
 Мир сказок Туркменбаши (Ашхабад)

Турция 
 Миниатюрк (Стамбул)

Украина 
 Киев в миниатюре

Франция 
 La France en Miniature — Эланкур 
 Walt Disney Studios Park (Париж)
 Парк Астерикс
 Футуроскоп (Пуатье)

Швейцария 
 Swiss Vapeus Parc — Ле-Бувре 

Прим:  — парк миниатюр

Япония 
 Русская деревня

См. также 
 Тематические парки Японии
 Парки развлечений в Европе